Koestermann ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Koestermann (1901–1973), deutscher Klassischer Philologe
 Sigrid Koestermann (* 1944), deutsche Politikerin (CDU)

Siehe auch
 Köstermann